Sauli ist der Name von

 Sauli Niinistö (* 1948), finnischer Politiker
 Alexander Sauli (1534–1593), italienischer Bischof und Heiliger
 Andreas Sauli (* 1965), deutscher Eishockeyspieler
 Antonio Maria Sauli (1541–1623), italienischer Erzbischof und Kardinal
 Anneli Sauli, Künstlername der finnischen Schauspielerin Ann Savo (1932–2022)
 Jalmari Sauli (1889–1957), finnischer Leichtathlet